Station Stronie is een spoorwegstation in de Poolse plaats Stronie.

Stronie